Матчі Групи B групового етапу чемпіонату світу з футболу 1986 відбувалися з 3 по 11 червня 1986 року на стадіонах Ацтека в Мехіко та Немесіо Діес в місті Толука-де-Лердо.

Найбільший стадіон турніру, Ацтека, прийняв усі три гри господарів, збірної Мексики, за кожною з яких спостерігали понад 100 тисяч уболівальників. Господарі змагання виграли два матчі, ще один звели унічию і з 5-ма очками виграли змагання у групі. Другу путівку до плей-оф здобула збірна Бельгії, а команда команда Парагваю також пройшла у наступний раунд змагання як одна із чотирьох найкращих серед команд, що посіли треті місця. Таком чином серед квартету учасників Групи B вже на груповій стадії боротьбу припинили лише абсолютний новачок світових першостей, збірна Іраку, що програла усі три гри.

Турнірне становище

Матчі

Бельгія — Мексика

Парагвай — Ірак
Наприкінці першої половини гри збірна Іраку зрівняла рахунок завдяки удару головою від Ахмеда Раді, утім м'яч не було зараховано, адже за миттєвість до взяття воріт арбітр Едвін Пікон-Аконг дав свисток на перерву. Рішення маврикійського рефері закінчити перший тайм на завершальній стадії атаки іракців викликало протести останніх і в подальшому піддавалося критиці.

Мексика — Парагвай

Ірак — Бельгія

Парагвай — Бельгія

Ірак — Мексика

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат світу 1986 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1986 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1986
Червень 1986